General Santos City (Dadiangas) (oft kurz GenSan genannt, der frühere Name war Dadiangas) ist die südlichste Stadt der Philippinen, an der Südküste der Insel Mindanao. General Santos ist ein bedeutender Seehafen am Ende der Bucht von Sarangani in der Celebessee. Außerdem hat die Stadt Zugang zum fruchtbaren Koronadaltal, wo es zahlreiche Landwirtschaftsbetriebe gibt und der Buayan River fließt.

Der Name der Stadt geht auf General Paulino Santos zurück. Er führte im Jahr 1939 eine Gruppe von 62 christlichen Siedlern an, die sich dort niederließen, um den als fruchtbar geltenden Landstrich zu besiedeln und landwirtschaftlich nutzbar zu machen. Zuvor war die Gegend lediglich vom Volk der B'laan bewohnte, welche nomadisch umherzogen und den Ort Dadiangas nannten. Im Juni 1956 wurde erstmals der Name „General Santos“ für den Ort eingeführt. Dieser wurde dann beibehalten, als General Santos am 8. Juli 1968 den Status einer Stadt erhielt.

Heute gehören die Agrarindustrie und die Fischerei zu den wichtigsten Wirtschaftsbereichen der Stadt. Dort werden unter anderem Ananas, Mais, Thunfisch und Kokosnüsse produziert und verarbeitet. Die Rinderzucht spielt ebenfalls eine große Rolle für diese Region.

Durch große Wirtschaftshilfen von Japan, USA und der Weltbank konnte die Infrastruktur von General Santos in den 1990er Jahren stark verbessert werden: Mit dem Bau eines neuen Flughafens, der Errichtung neuer Docks und Hafenmolen begann man 1994. Eine bedeutende Bildungseinrichtung in der Stadt ist die Mindanao State University.

Barangays 

General Santos City ist politisch in 26 Barangays unterteilt.

Klimatabelle

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort auf den Philippinen
Ort mit Seehafen